Athene (gênero) — gênero de aves estrigiforme pertencente à família Strigidae
 881 Athene — asteroide da cintura principal

Desambiguações de topônimos